Thomas von Fritsch (1700-1775) – statista tedesco 
 Werner von Fritsch (1888-1939) – generale tedesco

Pagine correlate
 Fritsch